Trabada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trabada (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Trabada (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar